Coffeen peut faire référence à :

 Coffeen, une petite ville du comté de Montgomery dans l'Illinois aux États-Unis.
 , une propriété inscrite au Registre national des lieux historiques à Hinsdale (Illinois).
 , un politicien américain.